Topologija lahko pomeni:
v matematiki:
Topologija je veda, ki preučuje splošne lastnosti abstraktnih matematičnih prostorov (glej tudi topološki prostor)
Topologija prostora je množica vseh odprtih množic danega prostora

v geogragiji:
Topologija v geografskem smislu proučuje kraje, posebej zgodovino, kot nakazano s topografijo